2 miejscowości w Polsce:
 Czarnówko – część Bydgoszczy
 Czarnówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Czarnówko – część wsi Galwiecie w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap
 Czarnówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa
 rezerwat przyrody Czarnówko – rezerwat leśny położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap

Zobacz też 
 Czarnowo
 Czarnówka